Pieni Huutsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Huutsaari (ö, lat 63,13, long 25,65), Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, 
 Pieni Huutsaari (ö, lat 63,06, long 25,94), Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar